Украина принимала участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, которые проходили в Сочи (Россия) с 7 по 23 февраля, где её представляли 43 спортсменов в девяти видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Украины несла лыжница Валентина Шевченко, а на церемонии закрытия — биатлонистка, двукратная призёрка Олимпийских игр в Сочи, Вита Семеренко.

По итогам зимних Олимпийских играх 2014 украинские олимпийцы повторили лучшее выступление на зимних играх двадцатилетней давности: 1 золотая и 1 бронзовая медаль. Впервые были завоёваны две медали в биатлоне на одной Олимпиаде. Вита Семеренко принесла Украине первую медаль Игр в Сочи, завоевав «бронзу» в спринте. 21 февраля олимпийскими чемпионками стали Валя Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Вита Семеренко, одержав победу в эстафете.

19 февраля спортсмены из команды Украины обратились в МОК с просьбой разрешить спортсменам надеть траурные повязки из-за гибели людей при столкновениях в Киеве, но получили отказ. Также спортсмены выступили с открытым письмом, в котором выразили свои соболезнования погибшим. 22 февраля лыжница Марина Лисогор была исключена из состава участников Олимпийских игр после того как в её допинг-пробе был обнаружен запрещённый препарат — триметазидин.

Медали

Состав и результаты

Биатлон 

Основываясь на выступлениях на чемпионатах мира по биатлону 2012 и 2013, Украина квалифицировала 5 мужчин и 6 женщин.

Мужчины

Женщины

Смешанная эстафета

Горнолыжный спорт 

Мужчины

 Женщины

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки 

Мужчины
 Дистанционные гонки

 Спринт

 Женщины
 Дистанционные гонки

 Спринт

Санный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Смешанные команды

Сноуборд 

 Параллельный гигантский слалом

 Параллельный слалом

Фигурное катание 

 Командные соревнования

Фристайл 

 Акробатика

Шорт-трек 

 Женщины

Протесты украинских спортсменов 
События, происходившие зимой 2013—2014 годов на Украине, не могли не отразиться на участии сборной этой страны в Играх. Так, 19 февраля, спустя всего день после кровавых столкновений в Киеве, общественное движение «Мы — европейцы» обратилось к украинским олимпийцам с призывом прекратить участие в Олимпиаде «в знак солидарности с народом Украины, разделяя траур по погибшим». Спортсмены выразили свои соболезнования семьям погибших в открытом письме, а также обратились в МОК с просьбой надеть траурные повязки, но получили отказ.

Первой о своём отказе от дальнейшего участия в Играх объявила лыжница Богдана Мацёцкая, связав это с протестом против действий президента Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал её отец и тренер Олег: «Мы, члены Национальной олимпийской сборной команды Украины: Мацёцкая Богдана и Мацёцкий Олег, крайне возмущены последними действиями президента Украины Виктора Януковича, который вместо того, чтобы решить конфликт переговорами с Майданом (на что мы до конца надеялись, уезжая на Олимпийские Игры в Сочи), потопил самые последние надежды украинцев в крови, нарушив при этом извечный принцип Олимпийских Игр — мир во время проведения. В знак солидарности с борцами на баррикадах Майдана, и в знак протеста против бандита-президента и его холуйского правительства, мы отказываемся от дальнейшего выступления на Олимпийских Играх в Сочи 2014 года. Вечная память павшим героям за Волю Украины! Слава Украине и её Героям!!!»

Также в этот же день украинская женская команда по лыжным гонкам (Марина Лисогор и Екатерина Сердюк) не стартовала в командном спринте классическим стилем. Спортсменки хотели участвовать в гонке с траурными ленточками в память о погибших на Евромайдане, но МОК запретил им вносить изменения в экипировку, из-за чего они отказались выходить на старт.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Украина
Спорт на Украине в 2014 году